Паркерсбург има више значења:
 Паркерсбург (Ајова)
 Паркерсбург (Западна Вирџинија)
 Паркерсбург (Илиноис)